asioka – gatunek drzewa z rodziny bobowatych
 król Aśoka
 Stowarzyszenie Ashoka